

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kwietnica – część miasta Słomniki
 Kwietnica – kolonia wsi Rozłazino w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Łęczyce